In den folgenden Listen ist eine Auswahl an Planetensystemen verzeichnet, geordnet nach der Entfernung zum Sonnensystem. Da laufend neue Exoplaneten entdeckt werden, erheben diese Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Insgesamt sind gegenwärtig (Stand: August 2016) etwa 2600 Planetensysteme (davon etwa 600 Systeme mit mehr als einem Planeten) und etwa 3500 Exoplaneten bekannt.

Planeten um Sterne 
Diese Liste enthält Planetensysteme (beziehungsweise Kandidaten für Planetensysteme) mit einem Stern als Zentralkörper.

Planeten um Pulsare 
Diese Liste enthält Planetensysteme (beziehungsweise Kandidaten für Planetensysteme) mit einem Pulsar als Zentralkörper.

Planeten um Braune Zwerge 
Diese Liste enthält Planetensysteme (beziehungsweise Kandidaten für Planetensysteme) mit einem Braunen Zwerg als Zentralkörper.

Siehe auch 
 Liste Brauner Zwerge
 Liste von Exoplaneten
 Liste von Objekten planetarer Masse
 Liste von Sternen

Einzelnachweise

Weblinks 
  (englisch)
  (englisch)
  (englisch)
  (englisch)

Planetensysteme
!Planetensysteme